Силич Василь Іванович — сотник Любецької сотні Чернігівського полку, земський суддя Чернігівського повіту.
 Оникій Силич — полковник чернігівський (1657–1663).
Прізвища